L'édition 2001 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Jiří Novák remporte l'épreuve en simple, Petr Luxa et Radek Štěpánek celle en double.

Lauréats 
Jiří Novák remporte son  en simple en battant en finale Antony Dupuis. Il s'agit du  et  sur terre battue du Tchèque.

En double, la paire tchèque Petr Luxa - Radek Štěpánek remportent leur  ensemble en battant en finale Jaime Oncins et Daniel Orsanic. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline. Une performance remarquable puisque les Tchèques sont issus du tournoi de qualification. Ils ont ainsi remporté 2 rencontres pour arriver au , en plus des 4 victoires dans le tableau principal.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Munich
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Tennis en Allemagne en 2001
Tennis en avril 2001
Tennis en mai 2001